Frencel ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Frencel (1656–1740),  sorbischer Historiograph
 Michał Frencel (1628–1706), sorbischer Schriftsteller, evangelisch-lutherischer Pfarrer